ФК Јанг Бојс () швајцарски је фудбалски клуб из Берна. Боје клуба су црна и жута.

Историја 
Клуб се такмичи у Суперлиги Швајцарске, а 13 пута је освојио швајцарски шампионат и 6 пута Куп Швајцарске. Јанг Бојс је један од најуспешнијих швајцарских клубова у европским такмичењима, а највећи успех је полуфинале Европског купа у сезони 1958/59, где је поражен од француског Ремса.

Од 2005. Јанг Бојс своје домаће утакмице игра на стадиону Швајцарска капацитета 32.000 места, а који је изграђен на месту некадашњег стадиона Ванкдорф.

Успеси 
 Суперлига Швајцарске
 Првак (15) : 1902/03, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1919/20, 1928/29, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1985/86, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21.

 Куп Швајцарске
 Победник (7) : 1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020.

 Лига куп Швајцарске
 Победник (1) : 1976.

 Европски куп
 Полуфинале (1) : 1959.

 Куп победника купова
 Четвртфинале (1) : 1988.

 Куп Алпа
 Победник (1) : 1974.

ФК Јанг бојс у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба

Ј
Берн